El término Ridley (nombre de pila y apellido anglosajones) puede referirse a:

 Henry Nicholas Ridley, un botánico británico;
 Harold Ridley, un oftalmólogo inglés;
 Ridley Scott, un director de cine británico;
 Ridley Pearson, un novelista estadounidense;
 Ridley Park, un borrough situado en el condado de Delaware, Pensilvania, Estados Unidos; o
 Ridley, un personaje de la serie de videojuegos Metroid.